Messie peut faire référence à :
 Messie, un concept religieux ;
 Messie, un violon de Stradivarius ;
 Le Messie, un poème sacré d'Alexander Pope, composé en 1709 ;
 Le Messie, un film de Roberto Rossellini sorti en 1976 ;
 Le Messie, un oratorio de Haendel.

Homonymie de titre